Bob Mitchell peut désigner:

  (1927-2003), homme politique travailliste britannique ;
  (1932-2019), joueur de baseball américain ;
 Bob Mitchell (1936-2016), homme politique provincial canadien ;
 , joueur de rugby à XIII néo-zélandais.

Voir aussi